

Anno 
 602 o 602 a.C.

Codici 
 602 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Urania Observatory, di Vienna

Matematica 
 602 – numero